Miejscowości w USA:
 Casco – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Casco – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Casco – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee
 Casco – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee

Gminy w USA:
 Casco (ang. Casco Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Casco (ang. Casco Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Casco (ang. Casco Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Casco (ang. Casco Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee